Фіна́л Ку́бка Украї́ни з футбо́лу 1996 — 5-й фінал Кубка України з футболу. Пройшов 26 травня 1996 року у Києві на Республіканському стадіоні між київським «Динамо» і вінницькою «Нивою» .

Шлях до фіналу

Протокол матчу

Посилання 
 Кубок України 1996 — Офіційний сайт ФФУ

Примітки 

1996 у футболі
1996
Футбольні змагання у Києві
Події 26 травня
Травень 1996